Села:
 Нова Кам'янка — Донецька область, Бахмутський район
 Нова Кам'янка — Львівська область, Львівський район
 Нова Кам'янка — Херсонська область, Бериславський район